La Chaudière è un comune francese situato nel dipartimento della Drôme della regione del Rodano-Alpi.
La Chaudière (fiume) è un fiume canadese, vicino alla città di Lévis.